È stata la prima edizione del torneo e Rafael Nadal ha sconfitto in finale Aleksandr Dolgopolov per 6-3, 7-63.

Teste di serie 

 Rafael Nadal (campione)
 David Ferrer (semifinale)
 Fabio Fognini (quarti di finale)
 Tommy Robredo (quarti di finale)

  Nicolás Almagro (primo turno)
  Marcel Granollers (primo turno)
  Juan Mónaco (secondo turno)
<li>  Pablo Andújar (semifinale)

Wildcard 

  Thomaz Bellucci (quarti di finale)
 Guilherme Clezar (primo turno)

  João Souza (primo turno)

Qualificati 

 Facundo Bagnis (secondo turno)
 Martin Kližan (secondo turno)

 Dušan Lajović (secondo turno)
 Aljaž Bedene (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Rio Open 2014
ATP World Tour 2014